paralelizm (literatura)
 paralelizm ewolucyjny – biologia
 paralelizm kulturowy
 
 paralelizm walutowy

Zobacz też 
 dualizm